Die Ende des 19. Jahrhunderts gegründete Massachusetts Audubon Society mit Sitz in Lincoln im Bundesstaat Massachusetts der Vereinigten Staaten unterhält insgesamt 55 Schutzgebiete, die sie durchgängig als wildlife sanctuaries bezeichnet. Die folgende Liste stellt die Schutzgebiete alphabetisch sortiert dar.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

W

Einzelnachweise 

Massachusetts Audubon Society
Massachusetts Audubon Society